Михаил Лазаревич Черикове́р (1924 — 2002) — советский архитектор. Автор ряда жилых и об­щественных зданий, построенных в Москве в 1950-е — 1980-е гг.

Биография 
Родился в Москве в 1924 г. Сын Лазаря Зиновьевича Чериковера и Зинаиды Вольфовны Милявской. В 1941 году окончил московскую школу № 236 имени А. Н. Радищева (образцово-показа­тельная школа при Народном комиссариате просвещения РСФСР). С 1942 по 1943 гг, находясь в эвакуации, в городе Каменск-Уральский, работал рабочим-строгаль­щиком на заводе № 286 наркомата авиационной промышленно­сти.

По возвращении в Москву, с 1944 г. учился в Мо­сковском архитектурном институте (МАРХИ) и в 1949 г. защи­тил диплом с отличием по специальности «Архитектура» (пред­седатель экзаменационной комиссии Б. Р. Рубаненко).

Как молодой специалист был направлен на работу в мастерскую по проектированию главного здания МГУ, возглавляемую архи­тектором Львом Рудневым, где в скором времени стал руководи­телем группы по проектированию интерьеров и облицовки фаса­дов. Проектирование и строительство МГУ осуществлялось управлением по проектированию МГУ, входившем в состав управления строительства Дворца Советов (СДС). С 1950 г. Чериковер работал там же под руководством зам. руко­водителя мастерской архитектора П. П. Зиновьева. В 1953 г. «Управление СДС» было переименовано в «Главвысотстрой» минстроя СССР.

Начиная с 1954 г. профессиональная деятельность архитектора Чериковера была связана с «Моспроектом-1», — управлением по проектированию жилищно-гражданского и комму­нального строительства ГлавАПУ города Москвы.

 С 1954 по 1960 гг. — архитектор, руко­водитель группы, главный архитектор проекта. (Руководитель ма­стерской архитектор Зиновий Розенфельд).
 С 1961 по 1971 г. — главный архитек­тор проекта. (Руководитель мастер­ской архитектор Всеволод Воскресен­ский).
 С 1971 по 1984 г. — заместитель руководите­ля мастерской (Руководитель мастер­ской архитектор В. Л. Воскре­сенский).
 С 1984 г. вышел на пенсию (персо­нальный пенсионер) и до 1989 г. продолжал работу в должности главного архитектора проектов в той же мастерской.

Осуществленные проекты 
Чериковер за годы работы спроектировал и построил ряд жилых, общественных и административных зданий, в том числе:

 Здание министерства среднего машиностроения СССР. РОСА­ТОМ. Бол. Ор­дынка, 24, Москва. 1957 г. Авторы-архитекторы П. П. Зиновьев и М. Л. Чериковер.
 Жилой дом со встроенным магазином. г. Москва, ул. Горького, 54 (ныне — 1-я Тверская-Ямская, 26). Москва. 1958 г. Архитекторы: М. Л. Чери­ковер П. П. Зиновьев, Т. Сафонова.
 Комплекс зданий ВНИИРТ (НИИТФА). РОСАТОМ. Москва. Варшав­ское шоссе, 48. 1960-1970 гг. Проектиро­вание поручено ГСПИ (Государственный Специализированный Проектный Институт) и архитектору М. Л. Чериковеру
 Административно-производственный корпус «СОЮЗКУРОРТ­ПРОЕКТ». Кожевническая, 8 — 10, Москва. 1974 г.
 Дворец водного спорта ДСО «Труд» для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 1980 г. в Москве. Варшавское шоссе, 14, Москва. 1979 г.
 Консульство СССР в Чондине, КНДР, 1970 — 1980 гг.
 Участие в проектировании районов массовой застройки: Вол­хонка-Зил, Чертаново, Бирюлево, Отрадное. Москва. 1960 — 1980-е гг.
 Лабораторный корпус НИФХИ им. Л. Я. Карпова. Москва.
 ВНИТИ Прибор, Варшавское шоссе, Москва.
 ГИСМ (Государственный Институт Стекольного Машинострое­ния). Загородное шоссе, Москва.

Награды и звания 
 Член Союза архитекторов СССР с 1954 г.
 Лауреат Премии Совета министров СССР (1981 г.).
 Награждён шестью медалями, в том числе медалью «Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Семья 
Жена, Ирина Павловна Блохина (1923 — 1973 гг.), инженер-строитель, кандидат технических наук, дочь академика архитектуры Павла Николаевича Блохина.

 Дочь, Елена Михайловна Чериковер, (род. 1948 г.), инженер-строитель, канди­дат технических наук.
 Сын, Дмитрий Михайло­вич Чериковер (1957 — 2021 гг.), окончил МАРХИ в 1980 г., с 1991 г. израильский архитектор.
 Внуки, Кирилл Чериковер (род. 1985 г.) и Михаил Чериковер (род. 1990 г.), израильские архитекторы, окончили архитектурный факультет Академии художеств Бецалель в Иерусалиме.

С 1933 г. Чериковер проживал в доме, построен­ном по проекту своего отца, (г. Москва, Большой Комсомольский пер., № 3а).

Примечания 

 Есть у огня свои законы… (К 50-летию Социально-производственного управления Минатома России). Из истории закладки и начала строительства административного здания Министерства на ул. Б. Ордынка, дом 24-26 С. 112 — М., 1999.

Архитекторы СССР
Архитекторы Москвы